Los gavialoideos (Gavialoidea) son una superfamilia de arcosaurios cocodrilomorfos cocodrilianos, que vivieron desde el Campaniense hace 83 millones de años al presente, en India, Sudamérica, Europa, Norteamérica y Asia. Este clado incluye a todos los cocodrilianos más cercanamente emparentado con Gavialis gangeticus que a Crocodylus niloticus y a Alligator mississippiensis. Estos cocodrilianos desarrollaron un hocico muy delgado, con los huesos nasales muy pequeños, que reducen resistencia al agua. Hay un cambio en el sistema de músculos de la quijada que son acentuados, donde se reducen los músculos pterigoideos, agrandándose los temporales, cosa que ya se aprecia en las formas extintas por su gran ventana supratemporal. Esta evolución donde relegan el poder de la mordida a favor de la velocidad es una adaptación necesaria para poder alimentarse de pequeños peces, un caso similar se ve en los extintos fitosaurianos. El gavial es el único representante vivo de este linaje y midiendo 6 metros de largo habita en los ríos del norte de la India.

Taxonomía 
Los gavialoideos incluyen los géneros siguientes:

 Géneros basales
Ocepesuchus †
Thoracosaurus †
Eothoracosaurus †
Eosuchus †
Argochampsa †
 Familia Gavialidae
Eogavialis †
Aktiogavialis †
Gryposuchus †
Ikanogavialis †
Siquisiquesuchus †
Piscogavialis †
Hesperogavialis †
Gavialis

Filogenia 
Gavialoidea abarca a la familia Gavialidae y varias formas basales extintas como Thoracosaurus y Eosuchus. Dentro de Gavialidae se encuentran dos subfamilias: Gavialinae, la cual incluye al actual gavial, y Gryposuchinae, el cual incluye a formas extintas americanas como Gryposuchus y Aktiogavialis.

Aparte de estos grupos, algunos análisis moleculares sugieren que el falso gavial y otras esepcies pertenecientes a la subfamilia de crocodilianos Tomistominae puede pertenecer a Gavialoidea. Como se deduce de su nombre común, generalmente se ha creído que el falso gavial es un pariente lejano del verdadero gavial a pesar de su apariencia similar. El falso gavial y los demás tomistominos son tradicionalmente clasificados dentro de la superfamilia Crocodyloidea siendo parientes cercanos de los cocodrilos. Esta clasificación es apoyada por la evidencia morfológica, la cual, cuando es incorporada en los análisis filogenéticos, por lo general sitúa al grupo dentro de Crocodyloidea.

A continuación un cladograma de Vélez-Juarbe et al. (2007) mostrando las relaciones filogenéticas de los miembros de Gavialoidea, excluyendo a los tomistominos.

Referencias

Enlaces externos 

 Gavialoidea en The Paleobiology Database 
 Árbol Filogenético

Crocodilia